La palabra Rzeczpospolita es un calco polaco del latín res publica. Es el término tradicional utilizado en polaco para designar a la República de Polonia (Rzeczpospolita Polska), mientras que para otras repúblicas se utiliza el préstamo republika.

El término Rzeczpospolita puede referirse más concretamente a:
 I Rzeczpospolita, la unión del Reino de Polonia con el Gran Ducado de Lituania entre 1569 y 1796. 
 II Rzeczpospolita, La Segunda República Polaca (1918-1939).
 III Rzeczpospolita, Tercera República de Polonia (1989-actualidad).
 Rzeczpospolita Krakowska, República de Cracovia, estado creado en el Congreso de Viena 1815-1846.
 Rzeczpospolita (periódico), un periódico publicado en Polonia desde 1920.